Lazac je lahko:
 Lazac Lokvarski (Hrvaška)
 Lazac (Srbija)